El término Bayonne puede referirse a:
 Bayonne, ciudad francesa cuyo nombre en español es Bayona.
 Bayonne, ciudad estadounidense situada en el estado de Nueva Jersey.